Adelheid Suzuki (鈴木 アーデルハイト, Suzuki Adoruhaito) est un personnage du manga Reborn!.

Apparence et personnalité 

Adelheid Suzuki est un membre de la Shimon Famiglia. Auparavant, elle était la représentante du Collège Shimon, mais elle et sa famille ont dû être transférées à Naminori après qu'un tremblement de terre eut frappé leur région. Adelheid apparaît pour la première fois devant le bureau d'Hibari Kyoya en se  présentant comme le leader du comité de purge du collège Shimon. Elle souhaitera d'ailleurs prendre les commandes du collège, ce qui déplaira à Hibari et entrainera une courte bataille sur le toit du collège Namimori, bataille qui sera interrompue par Tsuna. 

Son caractère déterminé fait d'elle la tête de groupe des Shimon, si bien que même Aoba Koyo ne lui tient pas tête et se soumet à ses ordres. Niveau personnalité, elle ressemble à Hibari version féminine, à la différence que, elle, ne semble pas détester les groupes. En effet, Adelheid est une combattante très forte qui aime prendre soin de sa famille et donner des conseils à Enma Kozato. Même si, au premier abord elle semble être très stricte, elle peut être aussi sociable en cas de besoin.

Arc cérémonie de succession 

Adelheid Suzuki fait sa première apparition lorsque Tsuna Sawada se rend à l'école de Naminori et la croisae sur le chemin. Celui-ci remarque que son uniforme est étrange et qu'il semble qu'elle est originaire d'une autre région. Ensuite, Adelheid est vu plus tard dans le bureau de discipline d'Hibari pour l'obliger à changer le Comité de Discipline en Comité de Purge. Après l'entretien avec Hibari, les deux sont allés sur le toit de Naminori pour se battre. Nous apprendrons durant ce combat, qu'Adelheid Suzuki peut manier la Flamme de dernière Volonté. Leur combat s'est arrêté après que Tsuna s'est interféré entre eux deux après avoir été poussé violemment par Reborn. Adelheid est surprise que Tsuna ne soit pas K.O après avoir reçu cette attaque de plein fouet. Ensuite Adelheid annonce au Vongola qu'elle et les autres nouveaux étudiants sont en réalité la Shimon Famiglia, et qu'ils ont été invités à la Cérémonie de Succession de Tsuna.  

Plus tard, elle et sa famille se réunissent avec Tsuna et ses gardiens Vongola dans un restaurant, afin de réfléchir à un plan pour protéger Tsuna jusqu'au commencement de l'héritage. Ainsi, Adelheid accepte que chaque jour un membre de la Famille Shimon reste chez Tsuna afin de l'escorter. Quelques jours après, Adelheid croise Gokudera Hayato sur son chemin et lui demande si Shitt.P et lui arrivaient à s'entendre. Mais Gokudera lui répond en disant qu'il ne pouvait pas la comprendre. Ensuite, elle lui a donné des conseils sur la façon de communiquer avec elle en lui disant que Shitt.P communique avec les gens avec des signaux. Le lendemain, c'était au tour d'Enma Kozato d'escorter Tsuna. Après que Tsuna s'est confié à Enma sur sa situation, celui-ci téléphone à Adelheid et lui dit que Tsuna Sawada] n'est pas un si mauvais gars comme il le pensait. Elle dit alors à Enma de le tester et lui fait rappelé de ne pas oublier le Pêché des Vongola.

Sous ses conseils, Enma écrivit une lettre destinée à Tsuna dans laquelle il disait qu'il était détenu par des ennemis. Le lendemain, Adelheid Suzuki vu Tsuna et ses amis à l'école, qui n'avaient, malheureusement, pas pu lire cette lettre. Très en colère, Adelheid rejoignit ensuite Enma assis seul dans l'usine et lui déclara que Tsuna est finalement allé à l'école sans prendre en compte sa lettre. Elle a déclaré que c'est la véritable apparence des Vongola et qu'ils n'avaient aucune raison de changer leurs plans. Elle lui dit ensuite qu'ils feront de la Cérémonie un succès et que c'était la seule façon de rétablir la puissance de la Famille Shimon.

Le jour de la Cérémonie de Succession, Adelheid Suzuki et les autres Shimon révèlent leurs véritable identité et s'emparent du Pêché des Vongola. Adelheid déclare que cette fameuse fiole contenait en réalité le sang de leur ancêtre Cozart Shimon et qu'ils étaient là pour se venger de la Famille Vongola. Durant l'affrontement, Les Shimon révèlent leurs Flammes de la Terre, qui leur a permis de battre Tsuna et ses gardiens. Après cette bataille, Adelheid et son groupe décident de retourner de leur île natale en emportant avec eux Chrome Dokuro. Plus tard, Adelheid et les autres Shimon rencontrent de nouveau Tsuna et ses gardiens dans l'île des Shimon. Soudainement, les Gardiens Vendice apparaissent et leur annoncent que les deux familles doivent engager une Bataille les uns avec les autres sous lequel les perdants seront emprisonnés à jamais à Vendicare. 

Par la suite, Adelheid Suzuki se confronte à Hibari Kyoya qui intervient sur l'île avec un hélicoptère. Elle révèle alors sa Flamme de la Terre qui n'est autre que la Flamme du Glacier, et l'utilise pour geler une chute d'eau à proximité. Après qu'Hibari s'est armé de son équipement Vongola, les deux combattants se regardent dans les yeux, enfin prêts à se battre.

Le but d'Adelheid durant cet affrontement, est de dérober le brassard d'Hibari. Ce brassard représente ainsi la fierté d'Adelheid, autrement dit la volonté de se venger des Vongola, de les faire purger. Adelheid manipule la flamme du Glacier dont les attributs sont proches de ceux de la propagation des Nuages. Ainsi, elle créera un solide château de glace en guide de bouclier tout en manipulant à distance 500 clones de glace aussi puissants qu'elle. Mais ses clones seront détruits un à un par Hibari, et Adelheid perdra l'affrontement. Mais avant d'être emmener par les Vendice, la chef du comité de Purge apprendra avec horreur que son bien-aimé Julie Katou s'est révélé être Daemon Spade le tout premier gardien Vongola de la Brume qui manipulait la Shimon Famiglia et elle depuis le début. Adelheid Suzuki se mit pleurer et implora alors le pardon de Tsuna et ses amis et se mit ensuite à demander une requête au jeune Vongola, celle de sauver son ami Enma Kozato et de lui ouvrir les yeux.

Pouvoirs et Armes

Équipements 
 Éventails métalliques : Adelheid les utilise comme son arme de prédilection. Ce sont deux éventails en métal qui sont cachés sous sa jupe.
 Anneaux Shimon du Glacier : Adelheid possède l'une des 7 Anneaux Shimon de la Terre, scellé par le Pêché Vongola. Lorsqu'il est activé, sa bague lui confère deux lames rasoir attaché à ses bras et une Flamme du Glacier sur son front.

Techniques 
 Flamme du Glacier : Adelheid peut utiliser cette flamme pour créer de la glace et congeler n'importe quelle matière. Elle peut aussi créer des éclats de glaces tranchants en guise d'attaque.
 Diamond Castle : En utilisant sa Flamme du Glacier pour geler l'eau, elle peut former un château de diamant qui résiste aux attaques physiques, et surtout, a la possibilité de repousser les flammes du même niveau que le X-Burner.  
 Gruppo Attaco Invincible : Sa Flamme du Glacier lui confère aussi la capacité de créer 500 clones de glace à son image, ayant chacun d'entre eux, la même force de combat qu'Adelheid. Ses clones de glace sont capables de changer leurs mains en lame tranchante.

Divers 

 Adelheid est un nom allemand et néerlandais issu de Adel, en rapport avec la noblesse.
 Le numéro Adelheid est 20 dans le Reborn! Fandom.
 Elle est celle qui a vaincu la Famiglia Giegue à elle toute seule.
 Sa fierté semble être de diriger à la perfection la Shimon Famiglia.
 Son slogan favori est : .
 Adelheid semble avoir des sentiments cachés pour Julie Katou, du fait qu'elle se soit énervée quand celui-ci draguait Chrome Dokuro.
 Chaque fois qu'Adelheid active sa flamme, sa chemise s'ouvre.

Références 

Personnage de Reborn!